Silnik (informatyka)
 Silnik gry
 Silnik